Satsuki steht für:

 Satsuki (Schiff, 1925), japanischer Zerstörer des Zweiten Weltkriegs
 Satsuki (Vorname), weiblicher japanischer Vorname